Línea 221 puede referirse a:

 Línea 221 de colectivos de Mar del Plata, Argentina.
 Línea 221 de la red de autobuses interurbanos de Madrid, España.
 Línea 221 de autobuses de Montevideo, Uruguay.